Леони́д Алекса́ндрович Бороди́н (1 ноября 1923 года, Алаев Волгоградская область, — 16 марта 2008 года, г. Астрахань) — советский партийный, государственный деятель. Член ЦК КПСС в 1979—89 гг. (кандидат в члены ЦК КПСС в 1971—79). Первый секретарь Астраханского обкома КПСС (1967—88 гг.).

Участник Великой Отечественной войны.

С именем Л. А. Бородина связана целая эпоха в истории Астраханской области. В их числе — широкомасштабная мелиорация земель и подъём сельскохозяйственного производства, борьба за миллион тонн астраханских овощей и арбузов, открытие и освоение Астраханского нефтегазового месторождения, строительство жилых домов и объектов соцкультбыта в городе Астрахани, групповых водопроводов в районах.

Биография 
В 1941—46 гг. в Красной Армии, в 1945 году, лейтенант,  командир 3-й батареи, 3-го дивизиона  17-й гвардейской миномётной бригады («Катюши»).

Член КПСС (1948—91).

С 1950 г. на партийной работе.

Окончил Волгоградский сельскохозяйственный институт (заочно) в 1955 г.

В 1959—62 гг. — секретарь Чувашского обкома КПСС.

в 1962—63 гг. — инспектор ЦК КПСС.

в 1963—67 гг. — второй секретарь Башкирского обкома КПСС.

в 1967—88 гг. — первый секретарь Астраханского обкома КПСС.

Член ЦК КПСС в 1979—89 (кандидат в члены ЦК КПСС в 1971—79).

Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 6-11 созывов (1966—1989) от Астраханской области. Избирался депутатом Верховного Совета БАССР шестого созыва от Лемез-Тамакского избирательного округа № 112.

С мая 1988 года — персональный пенсионер союзного значения, г. Москва. В августе 1998 года вернулся в г. Астрахань.

Скончался 16 марта 2008 года в г. Астрахани. Похоронен на Центральном кладбище.

Государственные награды 
Награждён четырьмя орденами Ленина, орденами Октябрьской революции, Трудового Красного знамени, Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды и множеством медалей, орденом «За заслуги перед Астраханской областью». Он также награждён орденом Румынии, медалями Польши и Монголии.

Примечания

Источники 
 Память о Леониде Александровиче Бородине навсегда останется в сердцах благодарных астраханцев
 [www.az-libr.ru/index.shtml?Persons&000/Src/0004/da4156b8 Бородин Леонид Александрович в библиотеке Мошкова]

Первые секретари Астраханского обкома КПСС
Вторые секретари Башкирского обкома КПСС
Члены ЦК КПСС
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Депутаты Совета Союза 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Персональные пенсионеры союзного значения
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР шестого созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР седьмого созыва
Депутаты Астраханского областного совета
Секретари Чувашского обкома КПСС
Инспекторы ЦК КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Участники советско-японской войны (СССР)
Выпускники Волгоградского аграрного университета
Похороненные в Астрахани